Coalton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coalton (Illinois)
 Coalton (Kentucky)
 Coalton (Ohio)
 Coalton (Oklahoma)
 Coalton (West Virginia)